М15:

 Шаровое скопление М15 — шаровое звёздное скопление в созвездии Пегаса;
 М15 — американская противотанковая мина;
 M15/42 — итальянский средний танк Второй мировой войны;
 M-15 — советский сельскохозяйственный самолёт конструктора Измайлова Р. А.;
 М-15 (гидросамолёт) — морской разведчик, летающая лодка конструкции Д. П. Григоровича (1916 г.);
 М-15 (двигатель) — советский звездообразный авиационный двигатель воздушного охлаждения.
M15 — ЗСУ на шасси полугусеничного автомобиля M3 производства США. Серийно с 1943 года до конца Второй мировой войны выпущено 1652 единицы.